Burton kan syfta på

 Burton Snowboards, amerikanskt företag
 Burton Bridge Brewery Ltd, brittiskt bryggeri
 Burton (cigarettmärke)  
 Burton (bilmärke), nederländskt bilmärke
 Burton Albion FC, engelskt fotbollslag

Personer med efternamnet Burton
Brandie Burton, amerikansk golfspelare
Cliff Burton, amerikansk musiker
Emerson Burton, finsk musiker
Hilaire Burton, amerikansk skådespelare
LeVar Burton, amerikansk skådespelare 
Richard Burton, brittisk skådespelare
Richard Burton (golfspelare), brittisk golfspelare
Richard Francis Burton, brittisk forskningsresande
Sagi Burton, engelsk fotbollsspelare
Tim Burton, amerikansk regissör

Personer med förnamnet Burton
Burton Cummings, kanadensisk rocksångare
Burton L. Mack, amerikansk författare och professor
Burton Richter, amerikansk fysiker och nobelpristagare

Geografi

Antarktis 

 Burton (udde), 
 Burton (ö),

Se även 
 Mount Burton, berg

Irland 

 Burtonport, ort, Ulster, County Donegal,

Storbritannien 

 Burton upon Stather, ort i North Lincolnshire, England, 
 Burton, Lincolnshire, ort i Lincolnshire, England, 
 Burton (Duddon and Burton), tidigare civil parish i Cheshire, 
 Burton and Winkton, civil parish i Dorset, England, 
 Burton (parish i Staffordshire), civil parish i Staffordshire, 
 Burton, Pembrokeshire, community i Wales, 
 Burton (Little Neston and Burton), ort i Cheshire, England, 
 Burton, Nettleton, ort i Nettleton, Wiltshire, England, 
 Burton, Wrexham, ort i Wrexham, Wales, 
 Burton, Cumbria, tidigare civil parish i Cumbria, England, 
 Burton, Northumberland, ort i Bamburgh, Northumberland, England, 
 Burton-upon-Trent, stad i Staffordshire, England,

USA 

 Burton (ort i USA, South Carolina), Beaufort County, 
 Burton (ort i USA, Texas), Washington County, 
 Burton (ort i USA, Michigan), Genesee County, 
 Burton (ort i USA, Ohio), Geauga County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar